La fase dei play-off della Euroleague Basketball 2013-2014 si disputa dal 15 al 25 aprile 2014.

Risultati

Barcellona - Galatasaray Liv Hospital

Real Madrid - Olympiacos Pireo

CSKA Mosca - Panathinaikos Atene

EA7 Emporio Armani Milano - Maccabi Electra Tel Aviv

Collegamenti esterni 

Euroleague Basketball 2013-2014